Niedereck ist der Ortsname von

 Niedereck (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Niedereck (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Niedereck (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern